Pleasant Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant Township (Illinois)
 Pleasant Township (Allen County, Indiana)
 Pleasant Township (Grant County, Indiana)
 Pleasant Township (Johnson County, Indiana)
 Pleasant Township (LaPorte County, Indiana)
 Pleasant Township (Porter County, Indiana)
 Pleasant Township (Steuben County, Indiana)
 Pleasant Township (Switzerland County, Indiana)
 Pleasant Township (Wabash County, Indiana)
 Pleasant Township (Appanoose County, Iowa)
 Pleasant Township (Cass County, Iowa)
 Pleasant Township (Hardin County, Iowa)
 Pleasant Township (Lucas County, Iowa)
 Pleasant Township (Monroe County, Iowa)
 Pleasant Township (Pottawattamie County, Iowa)
 Pleasant Township (Poweshiek County, Iowa)
 Pleasant Township (Union County, Iowa)
 Pleasant Township (Wapello County, Iowa)
 Pleasant Township (Winneshiek County, Iowa)
 Pleasant Township (Wright County, Iowa)
 Pleasant Township (Butler County, Kansas)
 Pleasant Township (Coffey County, Kansas)
 Pleasant Township (Harvey County, Kansas)
 Pleasant Township (Lincoln County, Kansas)
 Pleasant Township (Smith County, Kansas)
 Pleasant Township (North Dakota)
 Pleasant Township (Brown County, Ohio)
 Pleasant Township (Clark County, Ohio)
 Pleasant Township (Fairfield County, Ohio)
 Pleasant Township (Franklin County, Ohio)
 Pleasant Township (Hancock County, Ohio)
 Pleasant Township (Hardin County, Ohio)
 Pleasant Township (Henry County, Ohio)
 Pleasant Township (Knox County, Ohio)
 Pleasant Township (Logan County, Ohio)
 Pleasant Township (Madison County, Ohio)
 Pleasant Township (Marion County, Ohio)
 Pleasant Township (Perry County, Ohio)
 Pleasant Township (Putnam County, Ohio)
 Pleasant Township (Seneca County, Ohio)
 Pleasant Township (Van Wert County, Ohio)
 Pleasant Township (Pennsylvania)
 Pleasant Township (Clark County, South Dakota)
 Pleasant Township (Hanson County, South Dakota)
 Pleasant Township (Hutchinson County, South Dakota)
 Pleasant Township (Jerauld County, South Dakota)
 Pleasant Township (Lincoln County, South Dakota)
 Pleasant Township (Lyman County, South Dakota)